Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2013 (offiziell: 2013 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 6. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 13. bis 20. April des Jahres in der kanadischen Stadt Fredericton, Provinz New Brunswick statt. Gespielt wurde im 2012 eröffneten Grant-Harvey Centre.

Die Mannschaft aus Ungarn (Dorottya Palancsa und Zsolt Kiss) feierte nach dem Finalsieg gegen Schweden ihren ersten Weltmeistertitel. Titelverteidiger Schweiz blieb in den Gruppenspielen als einziges ungeschlagen, schied aber schon im Viertelfinale aus.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer 
Die teilnehmenden Nationen.

Graue Gruppe

Gelbe Gruppe

Blaue Gruppe

Tabellen der Round Robin

Graue Gruppe

Gelbe Gruppe

Blaue Gruppe

Ergebnisse der grauen Gruppe

13. April 
 Samstag, 13. April 2013 09:00, Runde 1

 Samstag, 13. April 2013 20:00, Runde 4

14. April 
 Sonntag, 14. April 2013 14:30, Runde 7

15. April 
 Montag, 15. April 2013 09:00, Runde 10

 Montag, 15. April 2013 19:30, Runde 13

16. April 
 Dienstag, 16. April 2013 14:30, Runde 16

17. April 
 Mittwoch, 17. April 2013 09:00, Runde 19

 Mittwoch, 17. April 2013 19:30, Runde 22

18. April 
 Donnerstag, 18. April 2013 14:30, Runde 25

Ergebnisse der gelben Gruppe

13. April 
 Samstag, 13. April 2013 12:30, Runde 2

14. April 
 Sonntag, 14. April 2013 08:00, Runde 5

 Sonntag, 14. April 2013 17:45, Runde 8

15. April 
 Montag, 15. April 2013 12:30, Runde 11

16. April 
 Dienstag, 16. April 2013 08:00, Runde 14

 Dienstag, 16. April 2013 17:45, Runde 17

17. April 
 Mittwoch, 17. April 2013 12:30, Runde 20

18. April 
 Donnerstag, 18. April 2013 08:00, Runde 23

 Donnerstag, 18. April 2013 17:45, Runde 26

Ergebnisse der blauen Gruppe

13. April 
 Samstag, 13. April 2013 16:30, Runde 3

14. April 
 Sonntag, 14. April 2013 11:15, Runde 6

 Sonntag, 14. April 2013 21:00, Runde 9

15. April 
 Montag, 15. April 2013 16:00, Runde 12

16. April 
 Dienstag, 16. April 2013 11:15, Runde 15

 Dienstag, 16. April 2013 21:00, Runde 18

17. April 
 Mittwoch, 17. April 2013 16:00, Runde 21

18. April 
 Donnerstag, 18. April 2013 11:15, Runde 24

 Donnerstag, 18. April 2013 21:00, Runde 27

Tie-Breaker 
Im Tie-Breaker standen sich die punktgleichen Mannschaften aus den Niederlanden und Norwegen der grauen Gruppe um den dritten Gruppenplatz gegenüber.

 Freitag, 19. April 2013 09:00

Play-off

Qualifikationsspiel 
Der Sieger zog in das Viertelfinale ein.
 Freitag, 19. April 2013 13:30

Turnierbaum

Viertelfinale 
 Freitag, 19. April 2013 18:00

Halbfinale 
 Samstag, 20. April 2013 11:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 Samstag, 20. April 2013 17:00

Finale 
 Samstag, 20. April 2013 17:00

Endstand

Weblinks 
 2013 World Mixed Doubles Curling Championship worldcurling.org (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2013
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in New Brunswick
Sport (Fredericton)
Curling (Kanada)